Leskiw ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Leskiw (Gregory Leskiw; * 1946), kanadischer Gitarrist 
 Lessja Leskiw (* 1963), ukrainische Sportschützin 
 Wassyl Leskiw (* 1963), ukrainischer Fußballspieler